

Miejscowości w Polsce 
 Wągniki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Wągniki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk
 Wągniki – przysiółek w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze